Constance de Théis – poetessa francese
 Daniel Theis – cestista tedesco
 Phillip Theis – ex wrestler e scultore statunitense
 Sid-Marlon Theis – cestista tedesco